Села:
 Роздолля — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Роздолля — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Роздолля — Донецька область, Олександрівський район
 Роздолля — Запорізька область, Запорізький район
 Роздолля — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада
 Роздолля — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада
 Роздолля — Луганська область, Біловодський район
 Роздолля — Харківська область, Красноградський район
 Роздолля — Харківська область, Лозівський район
 Роздолля — Херсонська область, Генічеський район

Селище:
 Роздолля — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада